Stol heißen folgende geographische Objekte:

 Hochstuhl, 2237 m, höchster Berg der Karawanken (slowenischer Name)
 
 Stol (Julische Alpen), 1673 m, Berg in den Julischen Alpen, Slowenien
 Stol (Kras), 629 m, Erhebung im Karst im Vipavatal, Slowenien

Stol ist der Familienname folgender Personen:

 John Stol (1885–1973), niederländischer Radrennfahrer
 Peet Stol (1880–1956), niederländischer Fußballspieler

STOL oder stol stehen als Abkürzung für:
 Short Take-Off and Landing, siehe STOL
 Südtirol Online, Nachrichtenwebsite aus Südtirol

Siehe auch:
 Stohl
 Stoll

Abkürzung